Bob Heeringa (1939), Nederlands voormalig politicus
Heabeltsje Heeringa-Seepma (1919), Friese berneboek- en romanschrijver
Hyls Heeringa, Nederlands musher
Tetje Heeringa (1905–1995), Nederlands architect

Nederlandse of Vlaamse achternaam
Friese achternaam